Bury puede referirse a:

Autores de nombres científicos 
 Priscilla Susan Falkner Bury, 1793–1869.
 John B. Bury, 1861–1927

Bury, comuna belga situada en Henao.

Bury, municipio de Quebec.

Bury, comuna francesa situada en Oise.

Bury, pueblo de Cambridgeshire.
 Bury, ciudad de Gran Mánchester.
 Municipio metropolitano de Bury, un municipio metropolitano del Gran Mánchester
 Bury, pueblo de Somerset.
 Bury, pueblo de West Sussex.
 Bury St Edmunds, ciudad de Suffolk.